Гари Алан Синис () је амерички глумац, рођен 17. марта 1955. године у Блу Ајланду (Илиноис).

Филмографија 

|-
| 1994. || Форест Гамп || -{Forrest Gump}- || поручник Ден Тејлор ||
|-
| 1995. || Аполо 13 || -{Apollo 13}- || Кен Матингли ||
|-
| 1995. || Брзи и мртви || -{The Quick and the Dead}- || Маршал ||
|-
| 1996. || Уцена || -{Ransom}- || детектив Џими Шејкер ||
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}- || Берт Хамерсмит ||
|-
| 2006. || Сезона лова || -{Open Season}- || Шо (глас) ||
|-
| 2014. || Капетан Америка: Зимски војник || -{Captain America: The Winter Soldier}- || наратор у Смитсонијану ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација
 

Рођени 1955.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн